172  — может означать:

 Натуральное число между 171 и 173.
 172 год — високосный год григорианского календаря.
 Cessna 172 — американский лёгкий самолёт.